Statek widmo – tajemniczy okręt z legend żeglarskich
 Statek widmo – piosenka wykonywana między innymi przez zespół Czerwone Gitary
 Statek widmo – film z 2002 roku

Zobacz też 
 Okręt widmo – powieść Fredericka Marryata na motywach legendy o Latającym Holendrze